Pelteobagrus är ett släkte av fiskar. Pelteobagrus ingår i familjen Bagridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Pelteobagrus